Eton steht für:
 Eton College, Eliteschule in Eton (Berkshire) (Großbritannien) 
 Eton (Volk), Volk in Kamerun
 Eton (Sprache), Bantusprache in Kamerun
 Eton (ozeanische Sprache), ozeanische Sprache auf Efate, Vanuatu

geographische Objekte:
 Éton, Gemeinde im französischen Département Meuse
 Eton (Berkshire), eine Stadt in England, Vereinigtes Königreich
 Eton (Georgia), eine Stadt in den Vereinigten Staaten 

sowie:
 Eton-Codex
 Eton Deutschland, Hersteller von Lautsprechern

Siehe auch:
 Eaton
 Das Haus am Eaton Place (Fernsehserie)